Le Pin (Allier)
 Le Pin (Calvados) 
 Le Pin (Charente-Maritime)
 Le Pin (Gard) 
 Le Pin (Isère) 
 Le Pin (Jura) 
 Le Pin (Loire-Atlantique) 
 Le Pin (Seine-et-Marne)
 Le Pin (Deux-Sèvres) 
 Le Pin (Tarn-et-Garonne) 

ook
Pin,  Haute-Saône

Le Pin-au-Haras, Orne
Le Pin-en-Mauges, Maine-et-Loire
Le Pin-la-Garenne,  Orne 
Le Pin-Murelet,  Haute-Garonne

Zie ook
Pinus of pijnboom (pin in het Frans)